Суперкубок Казахстана по футболу 2013 года () — 6-й розыгрыш Суперкубка Казахстана, ежегодного футбольного матча, в котором встречаются чемпионы Премьер-лиги и обладатели Кубка Казахстана предыдущего сезона. Матч состоялся 3 марта 2013 года на стадионе «Астана Арена» в городе Астана. В нём встретились победитель чемпионата Казахстана сезона 2012 — «Шахтёр» и обладатель Кубка Казахстана сезона 2012 — «Астана».

Отчёт о матче

См. также 
 Чемпионат Казахстана по футболу 2012
 Кубок Казахстана по футболу 2012

Примечания

Ссылки 
 Суперкубок Казахстана на официальном сайте Федерации футбола Казахстана 

Суперкубок Казахстана
Футбол в Казахстане в 2013 году
Суперкубок Казахстана по футболу
Март 2013 года
События 3 марта
Спортивные соревнования в Астане
Матчи ФК «Шахтёр» Караганда